Riley Stillman (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Vie privée 
Il est le fils de l'ancien joueur de hockey, Cory Stillman.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Cougars de Cobourg || LHJO || 46 || 5 || 19 || 24 || 53 || 9 || 1 || 1 || 2 || 16
|-
| 2014-2015 || Generals d'Oshawa || LHO || 9 || 0 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Generals d'Oshawa || LHO || 62 || 6 || 15 || 21 || 69 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Generals d'Oshawa || LHO || 62 || 11 || 22 || 33 || 76 || 11 || 1 || 9 || 10 || 8
|-
| rowspan=2 | 2017-2018 || Generals d'Oshawa || rowspan=2 | LHO || 29 || 1 || 12 || 13 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| Bulldogs de Hamilton || 33 || 4 || 17 || 21 || 28 || 21 || 5 || 9 || 14 || 23
|-
| 2018-2019 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 59 || 4 || 13 || 17 || 52 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Panthers de la Floride || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 25 || 3 || 3 || 6 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Panthers de la Floride || LNH || 34 || 0 || 5 || 5 || 14 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Blackhawks de Chicago || LNH || 13 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Crunch de Syracuse || LAH || 5 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago  || LNH || 52 || 2 || 10 || 12 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Canucks de Vancouver || LNH || 32 || 0 || 5 || 5 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Sabres de Buffalo || LNH || || || || || ||

| 140 || 3 || 20 || 23 || 91 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en mars 1998
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des Bulldogs de Hamilton (LHO)
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Sabres de Buffalo